Le mot équateur désigne originellement l'équateur terrestre, le parallèle de latitude zéro qui coupe la Terre en deux à mi-distance des pôles. 

Par extension, le terme a pris un sens dans de nombreux domaines. Équateur est notamment le nom d'un pays d'Amérique du Sud.

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'équateur céleste est la projection de l’équateur terrestre sur la sphère céleste ;  
 L'équateur solaire est la latitude sur Terre à laquelle le Soleil est observé directement au-dessus de la tête à midi.

Météorologie et climatologie 
 L'équateur météorologique est la position annuelle moyenne du creux barométrique équatorial.

Planétologie 
 L'équateur d'une planète ou d'un autre objet céleste approximativement ellipsoïdal est l'ensemble des points de sa surface qui sont à égale distance des deux pôles. C'est notamment le cas de l'équateur terrestre.
 L'équateur magnétique d'un objet céleste (y compris la Terre) est l'ensemble des points de sa surface où le champ magnétique de cet objet est parallèle à la surface. Quand le champ magnétique de l'objet est approximativement dipolaire, l'équateur magnétique est approximativement un grand cercle.

Culture et société

Cinéma et télévision 

 Équateur, un téléfilm réalisé en 1957 par Jean-Paul Carrère ;
 Équateur, un film réalisé en 1983 par Serge Gainsbourg.

Édition et littérature 
 Les Équateurs sont une maison d'édition française dirigée par Olivier Frébourg.

Transports 
 L'Équateur est un paquebot de la Compagnie des messageries maritimes (1875-1922).

Toponyme 

 l'Équateur, un État d'Amérique du Sud ;
 l'Équateur, une province de la république démocratique du Congo ;
 la province de l'Équateur, une ancienne province (1919-2015) de la république démocratique du Congo,
 la province de l'Équateur, un ancien district de la province de l'Équateur et, depuis 2015, province de la république démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Guinée équatoriale
 Équatorie, nom un temps proposé pour le Soudan du Sud